Dittmers ist der Familienname folgender Personen

 Friedrich Dittmers (1883–1962), deutscher Psychologe
 Heinrich Dittmers (um 1625–1677), deutsch-dänischer Kunstmaler